Белору́сская (сове́тская) энциклопе́дия может означать:
 Белорусская Советская Энциклопедия (издательство) (бел. «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя») Академии наук Белорусской ССР на правах научно-исследовательского института (1967—1991).
 Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки — современное издательство (с 1992), имени П. Бровки с 1980.
 Белорусская советская энциклопедия в 12 томах (бел. Белару́ская саве́цкая энцыклапе́дыя) — универсальная энциклопедия на белорусском языке в 12 томах, изданная в Минске издательством «Белорусская Советская Энциклопедия»; первая в истории академическая энциклопедия на белорусском языке (1969—1976).
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 томах (1978-1982).
 Белорусская энциклопедия в 18 томах (бел. Універсальная Беларуская энцыклапедыя (БелЭн) — алфавитное универсальное энциклопедическое издание на белорусском языке, содержащее сведения по всем отраслям знаний (1993—2004).

Примечания